Bi1 ou BI-1 peut faire référence à :
 BI-1 ou Bereznyak-Issaïev BI-1, un chasseur d'interception expérimental soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Bi1, un gène codant une protéine ;
 Bi1, une marque de supermarché présente en France et en Pologne, propriété du groupe Schiever.

Notes et références